Грабау може бити:

 Грабау (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Грабау (Штормарн), општина у округу Штормарн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.